Sale steht für:
 Sale, Anglizismus für Sonderangebote, insbesondere für den Abverkauf von Saisonware im Saisonschlussverkauf

Orte:
 Sale (Thrakien), antike Stadt an der thrakischen Ägäisküste
 Sale (Greater Manchester), Stadt in England
 Sale (Victoria), Stadt in Australien
 Salé, Stadt in Marokko

Gemeinden in Italien:
 Sale (Piemont), Provinz Alessandria
 Sale Marasino, Provinz Brescia
 Sale delle Langhe, Provinz Cuneo
 Sale San Giovanni, Provinz Cuneo

Personen:
 Audrey Sale-Barker (1903–1994), britische Skirennläuferin und Pilotin
 Cornelius Calvin Sale Jr., Geburtsname des US-amerikanischen Politikers Robert Byrd
 Florentia Sale (1790–1853), britische Reisende
 George Sale (1697–1736), englischer Orientalist
 Jamie Salé (* 1977), kanadische Eiskunstläuferin
 Jarrell Sale (* 1984), samoanischer Fußballspieler
 Robert Henry Sale (1782–1845), britischer General
 Roger Sale (* 1932) US-amerikanischer Literaturkritiker und -wissenschaftler
 Tim Sale (1956–2022), US-amerikanischer Comiczeichner
 Tony Sale (1931–2011), britischer Ingenieur und Historiker

Siehe auch:
 Sales
 Salle
 Saale (Begriffsklärung)
 Zale